FBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fairbury Municipal (Stati Uniti)